2 miejscowości w Polsce:
 Cieszyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Cieszyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Brojce